Le nom Sansac peut faire référence à :

Lieux

 Sansac-de-Marmiesse une commune française située dans le département du Cantal.
 Sansac-Veinazès  une commune française située dans le département du Cantal.
 Château de Sansac (Loches)  un château d’Indre-et-Loire. 
 Château de Sansac (Charente) château de Charente.

Personnes
 Jean-Baptiste Prevost de Sansac de Traversay.  En Russie, il fut connu sous le nom d' Ivan Ivanovitch
 Louis Prévost de Sansac baron de Sansac et de Cellefroyn, chevalier de l’Ordre du Roi, lieutenant du roi en Angoumois et en Guyenne, sénéchal de Saintonge, Grand Fauconnier de France.
 César Bardonin de Sansac est un homme politique français né en 1766
 Antoine Prévost de Sansac  est un ecclésiastique qui fut archevêque de Bordeaux de 1560 à sa mort.
 Jean Prévost-Sansac de Touchimbertest un homme politique

Homophone 
 Sanssac-l'Église  une commune française située dans le département de la Haute-Loire.